Того року турнір проводили вперше.

Катріна Адамс і Манон Боллеграф виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Малеєва і Наталі Тозья з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec